Doxa může znamenat:

 Doxa – nejisté poznání, zdání; zjevení, sláva
 Doxa S. A. – švýcarský výrobce hodinek
 PAE Doxa Dramas GS – řecký fotbalový klub z města Drama